Selon le contexte Friendly Fire désigne :

Friendly fire (tir ami), un terme militaire adopté par l'armée des États-Unis pour désigner l'attaque accidentelle d'une force alliée par une autre force alliée. Passée dans le langage des jeux vidéo où elle désigne la possibilité pour un joueur d'occasionner des dégâts à ses alliés, l'expression est souvent abrégée en FF.

 Friendly Fire, un album de Sean Lennon ;
 Friendly Fire, la version film de Sean Lennon et Michele Civetta ;
 Friendly Fire, un label de musique ;
 Friendly Fire, titre original du téléfilm  réalisé par David Greene et diffusé en 1979, avec Timothy Hutton, Carol Burnett, Dan Shor, et Hilly Hicks ;
 Friendly Fire, un livre de Bob Black ;
 Friendly Fire, un roman publié en 2006 de Patrick Gale ;
 Friendly Fire, un groupe du Québec.
 Friendly Fire, une application/jeu.